Scipione Gonzaga (1542-1593, cardinale, figlio di Carlo Gonzaga
Scipione Gonzaga (1595-1670), primo principe di Sabbioneta e figlio di Ferrante (o Ferdinando) Gonzaga